Le Bout du toit est le cinquième album studio des Têtes Raides de 1996. Il est réalisé par Sodi.

Liste des titres 
 St Vincent
 Les Bouquets
 Le Bout…
 Le Théâtre des poissons
 La Chanson du trépassé
 Viens ! 
 Le Bout du…
 Vendu(e) au diable
 La Religieuse 
 L'Hermaphrodite
 Des accords
 L'amour tombe des nues
 Le Bout du toit
 Manuela
 Mille façons
 Un p'tit air
 Les Marrons

Références 

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 1996